Барбанегр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Барбанегр, Жан (1775—1806) — французский военный деятель, полковник (1805 год), участник революционных и наполеоновских войн.
 Барбанегр, Жозеф (1772—1830) — барон, французский генерал, участник Наполеоновских войн.